

События 
 Консулы: Аппий Клавдий Цек (патриций) и Луций Волумний Фламма Виолент (плебей); проконсул: Квинт Фабий Максим Руллиан; курульный эдил: Луций Постумий Мегелл; цензоры: Гай Юний Бубульк Брут (плебей) и Марк Валерий Максим Корвин (патриций).
 Победа Кв. Фабия над самнитами под Аллифами.
 Взятие Агафоклом Утики. Восстание в Сицилии ряда городов во главе с Акрагантом. Агафокл возвращается в Сицилию. Его армия в Африке сдаётся карфагенянам.
 307/306 — афинский архонт-эпоним Анаксикрат.
 Кассандр объявил войну Антигону. Деметрий переправился с огромным флотом из Эфеса в Аттику, занял Пирей и Афины, взял штурмом Мунихий и Мегары. Бегство Деметрия Фалерского в Фивы. Восстановление демократии в Афинах. Деметрий женился на Эвридике, вдове Офельта, правителя Кирены.
 Эпироты, не вынеся жестокости Алкета, убили его и двух его младших сыновей. Главкий с войском явился в Эпир и вернул Пирру престол.
 307—302 — царь Эпира Пирр I (319—272).
 Улин, великий князь из дома Чжао, разгромил племена линьху и лоуфань в Ордосе.

См. также

Примечания